Antonio Garrido (1944) – golfista spagnolo
 Antonio Adán Garrido (1987) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 Clara Garrido (1993) – attrice e fotografa spagnola
 Celso Garrido Lecca (1926) – compositore peruviano
 Diego Díaz Garrido, conosciuto come Diego (1968) – ex calciatore spagnolo
 Iván Garrido González (1990) – calciatore spagnolo
 Javier Garrido (1985) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Javier Garrido Ramírez (1979) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 José Garrido, propr. José António Rocha Garrido (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese con cittadinanza angolana
 Juan Ángel Lafita Garrido (1958) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista.  
 Juan Carlos Garrido (1969) – allenatore di calcio spagnolo
 Juan Garrido  (...–...)  – conquistador nero del XVI secolo
 Lizardo Garrido (1957) – ex calciatore cileno, di ruolo difensore
 Lucirio Antonio Garrido (1992) – mezzofondista venezuelano
 Luis Garrido (1990) – calciatore honduregno, di ruolo attaccante
 Manuel Rivera¢Manuel Rivera Garrido (1978) – ex calciatore peruviano, di ruolo centrocampista, naturalizzato svizzero
 María Rodríguez Garrido, conosciuta come La Mala Rodríguez (1979) – cantante spagnola di rap
 Matías Garrido (1986) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Miguel Ángel Garrido Cifuentes, meglio noto come Cifu (1990) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Pascual Garrido (1974) – ex calciatore argentino, di ruolo difensore